Doux, comune francese delle Ardenne
Doux, comune francese delle Deux-Sèvres
Doux, fiume francese dell'Ardèche, affluente del Rodano